

Toponyme 

 Bouda est une commune de la wilaya d'Adrar,

Personnalités 
 Cyril Bouda (1901-1984) est un peintre et illustrateur tchèque.
 Bouda est un danseur de break dance d'origine marocaine.